Neoptòlem, fill de l'heroi Aquil·les i mític rei de l'Epir.
 Neoptòlem I de l'Epir, Rei de l'Epir vers 370 a 360 aC.
 Neoptòlem II de l'Epir, Rei de l'Epir vers 326 a 323 aC, de 317 a 313 aC i de 302 a 296 aC.
 Neoptòlem (diàdoc), oficial macedoni d'Alexandre el Gran.
 Neoptòlem (militar), oficial macedoni del segle IV aC.
 Neoptòlem (general), un dels generals de Mitridates VI Eupator.
 Neoptòlem de Paros, eminent literat grec.
 Neoptòlem de Milet, escriptor grec.
 Neoptòlem d'Atenes, poeta tràgic i polític atenenc del segle IV aC.